Stanfield ist der Familienname folgender Personen:

 Andy Stanfield (1927–1985), US-amerikanischer Leichtathlet
 Charles Stanfield, österreichischer Fußballspieler
 Clarkson Stanfield (Clarkson Frederick Stanfield; 1793–1867), britischer Marine-Maler, Sohn von James Field Stanfield
 Fred Stanfield (1944–2021), kanadischer Eishockeyspieler
 George Clarkson Stanfield (1828–1878), britischer Kunstmaler, Sohn von Clarkson Frederick Stanfield
 James Field Stanfield (1749–1824), irisch-britischer Seemann, Autor, Schauspieler und Kämpfer gegen den Sklavenhandel
 Lakeith Stanfield (* 1991), US-amerikanischer Filmschauspieler und Rapper
 Robert L. Stanfield (1914–2003), kanadischer Politiker
 Robert N. Stanfield (1877–1945), US-amerikanischer Politiker
 Vic Stanfield (* 1951), kanadischer Eishockeyspieler

Unternehmen:

 Stanfield Limited, ehemaliger britischer Automobilhersteller

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Stanfield (Arizona)
 Stanfield (North Carolina)
 Stanfield (Oregon)
 Stanfield (Texas)

— in England:

 Stanfield (Norfolk), England

Siehe auch:

 Stansfield
 Standfield